Ралли Португалии 1973 года (официально 7th TAP Rally of Portugal) — третий этап чемпионата мира по ралли 1973 года, проходивший с 13 по 18 марта. Это 7-е Ралли Португалии в истории и первое в рамках чемпионата мира. 

Первая победа на этапах чемпионата мира в карьере для Жан-Люка Терье. Двое остальных призёров гонки - француз Жан-Пьер Николя и португалец Франциско Ромазиньо - ранее были победителями Ралли Португалии в 1971 и 1969 году соответственно. Для португальского гонщика это стало единственным попаданием на пьедестал почёта в рамках чемпионата мира по ралли. 

Всего в топ-10 по итогам этапа оказалось 7 португальцев, большинство же ведущих пилотов чемпионата мира до финиша не добрались (в том числе, лидировавший большую часть этапа Бернар Дарниш).

Результаты

Турнирная таблица

Сходы 
Неполный список

Спецучастки

Положение в чемпионате 
Зачёт производителей

Примечания

Ссылки 
 Результаты на сайте ewrc-results.com

1973 год в автоспорте
Чемпионаты мира в 1973 году